Friedrich Moser peut faire référence à :
  (1877–1964), architecte suisse ;
  (* 1926), architecte autrichien ;
 Friedrich Moser (* 1969), réalisateur de documentaire autrichien ;
 Friedrich Karl von Moser (Freiherr Moser von Filseck; 1723–1798), écrivain et homme politique allemand.